Miejscowości w USA:
 Saranac – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Clinton
 Saranac – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Ionia
Gminy w USA:
 Saranac (ang. Saranac Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Clinton